L'édition 2018 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 16 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Steve Johnson remporte l'épreuve en simple, Jonathan Erlich et Artem Sitak celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Mackenzie McDonald et John Isner, du Français Pierre-Hugues Herbert, du Kazakh Mikhail Kukushkin et du Slovaque Lukáš Lacko. Ils sont respectivement remplacés par Tim Smyczek, Marcel Granollers, Nicolas Mahut, Ramkumar Ramanathan et Serhiy Stakhovsky.

Pendant le tournoi 
Ramkumar Ramanathan () rallie pour la première fois de sa carrière la finale d'un tournoi ATP. C'est également le premier indien à atteindre une finale du circuit principal depuis Somdev Devvarman, en 2011 en Afrique du Sud. Cette performance est un symbole puisque 20 ans auparavant, en 1998, Leander Paes, toujours en activité en double, remportait la finale du tournoi de Newport.

Lauréats 
Steve Johnson remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Ramkumar Ramanathan. Il s'agit de son  sacre de la saison après Houston.

En double, Jonathan Erlich et Artem Sitak décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcelo Arévalo et Miguel Ángel Reyes-Varela. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de Newport
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Newport
ATP 2018
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en juillet 2018
Sport aux États-Unis en juillet 2018